Vráž je hojně se vyskytující místní a pomístní jméno praslovanského původu, označující zpravidla lokalitu, kde je rokle, strž nebo místo, ležící na svahu. Název Vráž nesou tyto obce:
 Vráž (okres Beroun) – obec 5 km severovýchodně od Berouna v okrese Beroun
 Vráž (okres Písek) – obec 8 km severně od Písku v okrese Písek

nebo části obcí:
 Vráž (Dlažov) – část obce Dlažov, 8 km západně od Klatov v okrese Klatovy
 Vráž (Ostředek) – část obce Ostředek, 11 km severovýchodně od Benešova v okrese Benešov
 Nová Vráž – část obce Vráž v okrese Písek 
 Stará Vráž – část obce Vráž v okrese Písek
Vráž (Černošice) – část obce Černošice v okrese Praha-západ

nebo kopce:
 Vráž (Šumavské podhůří) (645 m) – vrchol v Šumavském podhůří, severovýchodně od Volyně v okrese Strakonice
 Vráž (Blatenská pahorkatina) (545 m) – vrchol v Horažďovické pahorkatině, východně od Bezděkova v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy